Речь — многозначное слово:
 Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.
 Речь — публичное словесное выступление.

Название 
 «Речь» (оригинальное название: Рѣчь) — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в 1906—1917 годах.
 «Речь» — одно из старейших печатных изданий в Вологодской области, распространяющееся на территории г. Череповца.
 «Речь» — одно из немецких периодических изданий на оккупированной территории Союза ССР, в годы Великой Отечественной войны, многотиражная оккупационная газета на русском языке, выходившая с 1941 года в Орле. 
 «Речь» — издательство в Москве и Санкт-Петербурге; книги по психологии, педагогике и для детей. Основано в декабре 1999 в СПб.

См. также 
 Реч
 Речь Посполитая

Примечания